Pond sterling
pond (massa)
Ezra Pound, een Amerikaanse dichter
Pound (Virginia), een plaats in de Verenigde Staten
Pound (Wisconsin), een plaats in de Verenigde Staten
Pound (film), een Amerikaanse film uit 1970
Pound (load balancer), vrije load balancing-software